El término Schelle puede referirse a:

Ciencia y tecnología 
 Schelle, abreviatura de Ernst Schelle como autoridad en la clasificación científica.
 Zeche Schelle, mina de carbón en Alemania.

Toponimia 
  Schelle, municipio de Bélgica.
  Schelle, una fracción del municipio de Zwolle en los Países Bajos.

Apellido 
 Gustave Schelle, economista francés.
 Johann Schelle, músico y compositor alemán.